Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Vigo 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Iryna Bremond che ha battuto in finale Julie Coin 7-6(3), 1-6, 7-6(3).

Teste di serie 

 Iryna Bremond (campionessa)
 Tímea Babos (primo turno)
 Leticia Costas Moreira (semifinali)
 Naomi Broady (primo turno)

 Sachie Ishizu (primo turno)
 Maria João Koehler (quarti di finale)
 Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
 Richèl Hogenkamp (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Vigo 2011